Orzechówko ist ein polnischer Ortsname:
 Orzechówko (Barczewo), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Orzechówko (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1925 Orzechowken, 1925 bis 1945 Nußdorf, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Orzechówko (Wąbrzeźno), Ort im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1901 Orzechowko, 1901 bis 1945 Nußdorf, Kreis Thorn/Briesen, Westpreußen